Fraser Filipic (né le  à Thorsby, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 || Blazers de Lloydminster || LHJA ||52 ||16 ||18 ||34 ||346 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001 || Blazers de Lloydminster || LHJA ||12 ||3 ||10 ||13 ||145 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Oil Barons de Fort McMurray || LHJA ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Université MacEwan || ACAC ||10 ||1 ||4 ||5 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Eagles du Colorado || LCH ||37 ||3 ||4 ||7 ||147 ||4 ||0 ||0 ||0 ||16
|-
|2004-2005 || Eagles du Colorado || LCH ||40 ||5 ||10 ||15 ||121 ||10 ||2 ||2 ||4 ||43
|-
|2005-2006 || Eagles du Colorado || LCH ||63 ||19 ||25 ||44 ||276 ||12 ||0 ||3 ||3 ||27
|-
|2006-2007 || Eagles du Colorado || LCH ||55 ||5 ||13 ||18 ||284 ||25 ||3 ||2 ||5 ||71
|-
|2007-2008 || Eagles du Colorado || LCH ||51 ||7 ||12 ||19 ||244 ||15 ||2 ||7 ||9 ||67
|-
|2008-2009 || Eagles du Colorado || LCH ||30 ||1 ||6 ||7 ||112 ||5 ||1 ||0 ||1 ||8
|-
|2009-2010 || Eagles du Colorado || LCH ||50 ||4 ||10 ||14 ||280 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0

Notes et références 

Naissance en juin 1980
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Eagles du Colorado (LCH) 
Attaquant de hockey sur glace